Флаг Киги́нского муниципального района Республики Башкортостан Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище голубого цвета с соотношением ширины к длине 2:3, в центре которого незначительно смещённый к древку дуб со стволом жёлтого цвета и кроной белого цвета, и под ним идущий крылатый конь жёлтого цвета».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий показывает возвышенность, благородство и духовное богатство кигинцев, красоту родного края.

Центральной фигурой флага является крылатый конь Акбузат, о котором в народе сложено много красивых легенд, — символ богатства края историческими и культурными традициями. Золотой (жёлтый) крылатый конь, готовый взмыть в небо, символизирует мечту жителей района о процветании родного края.

Могучий дуб с корнями символизирует силу, могущество, борьбу и победу, прочность народа, живущего на этой земле.

Пышная серебряная (белая) крона олицетворяет красоту природы района и богатство его лиственным лесом. Кроме того, территория района является северной и восточной границей ареала произрастания европейского дуба.

Особенности климата, прохладного и умеренно влажного, переданы через синий цвет полотнища флага.

Золото — геральдический символ великодушия, достоинства и богатства. Серебро — символ чистоты, невинности, миролюбия, открытости, готовности к взаимному сотрудничеству.

Примечания 

Флаг Кигинского района
Флаги с изображением дуба
Флаги с изображением Пегаса